Отборочные игры к чемпионату Европы по футболу 1968 года проводились в два этапа: групповой этап (проходил с 1966 по 1968 годы) и четвертьфинальные матчи (игрались в 1968 году). Семь групп по четыре команды в каждой и ещё одна группа с тремя командами. Игралось по два матча с каждой командой (дома и в гостях). Только победители групп попадали в следующий этап квалификации. Четвертьфиналисты играли по два матча между собой (дома и в гостях). Победители пар попадали в финальный турнир.

Группа 1

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 2

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 3

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 4

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 5

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 6

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 7

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 8 

* Результаты восьмой отборочной группы были сформированы путём комбинации результатов чемпионатов Великобритании сезонов 1966/67 и 1967/68.

Результаты матчей

Четвертьфиналы 

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Лучший бомбардир 
6 голов

  Луиджи Рива

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF
 ЧЕ 1968 на сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1966 году
Футбол в Европе в 1967 году
Чемпионат Европы по футболу 1968